Această pagină este o listă de personalități notabile care au fost născute în statul Rhode Island.

 
Oameni
Rhode Island